Centrala staden kan syfta på:

 Centrala staden, Lund – en administrativ stadsdel i Lund
 Centrala staden, Västerås – ett bostadsområde i Västerås

Se även 
 Stadskärna